HMAS Waterhen je lahko:
 HMAS Waterhen (D22), ime ladje Kraljeve avstralske vojne mornarice
 HMAS Waterhen (pomorska baza)

Waterhen